Mériadec est un prénom d'origine bretonne, également orthographié Mériadeg, d'après Mériadec de Vannes, saint breton et évêque de Vannes du .

Prénom 
 Mériadec Rivière, spécialiste des questions de politique familiale française (1949-2021).

Ce prénom a également été donné à de nombreuses reprises, comme deuxième ou troisième prénom, au sein de la maison de Rohan :
Hercule Mériadec de Rohan-Soubise (1669-1749) ;
Hercule Mériadec de Rohan-Guéméné (1688-1757) ;
Jules Hercule Meriadec de Rohan-Guéméné (1726-1788) ;
Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan (1738-1813).

Patronymes 
Conan Mériadec, roi semi-légendaire d'Armorique du  ;
Meriadec, pseudonyme de Padrig Montauzier, nationaliste breton.

Toponymes 
Mériadec, localité des communes de Plumergat et Pluneret, dans le Morbihan (France) ;
Castel Meriadec, site de la commune de Plougoulm, en Finistère (France).

Monuments 
Monuments nommés d'après le saint :
dans le Finistère (France) :
Villa Mériadec, lieu d'exposition à Tréboul ;
dans le Morbihan (France) :
Chapelle Saint-Mériadec, à Baden ;
Église Saint-Mériadec, à Plumergat ;
Chapelle Saint-Mériadec, à Pluvigner ;
Fontaine de Saint-Mériadec, à Pontivy ;
Église Saint-Mériadec-de-Stival, à Pontivy.

Prénom masculin